Als Jocs Olímpics d'Estiu del 2000 celebrats a la ciutat de Sydney (Austràlia) es disputaren dues proves de pentatló modern, un en categoria masculina i una altra en categoria femenina. Aquesta fou la primera vegada que la competició femenina formà part del programa olímpic d'aquest esport.

Aquest esport combina proves de tir (competició de tir de 10 metres de distància), esgrima (competició d'espasa), natació (200 metres lliures), hípica (concurs de salts d'obstacles) i cross.

Participaren un total de 48 atletes, 24 homes i 24 dones, de 24 comitès nacionals diferents. La competició masculina es desenvolupà el dia 30 de setembre i la femenina l'1 d'octubre del 2000.

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Categoria masculina

Categoria femenina

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Pentatló modern 2000 

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 2000
Pentatló modern als Jocs Olímpics